Снагость — топоним.

 Снагость — село в Кореневском районе Курской области России;
 Снагость — река в Кореневском районе Курской области России и в Сумской области Украины, приток Сейма;
 Снагость — озеро в Суджанском районе Курской области России.